Алексей Петрович Налдеев  (14 мая 1917 — 1987) — советский писатель, литературовед, директор Сценарной студии Министерства культуры СССР (1952–1954).

Биография 
Родился в 1917 году в деревне Киселёвка Поимского района Пензенской области. В 1933 году окончил с отличием Пичевскую среднюю школу. В 1937 году окончил Чембарское педагогическое училище. В 1937–1938 годах работал учителем в Башмаковском районе. Затем поступил на литературный факультет Московского института философии, литературы и истории.

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Принимал участие в обороне Москвы командиром орудия 3-й батареи 694-го противотанкового полка. В бою у деревни Горки Ново-Петровского района Московской области был тяжело ранен. C 18 ноября 1941 года числился пропавшим без вести. После госпиталя был снова отправлен на фронт. В 1944 году, получив ранение, лечился в госпитале во Львове. Войну закончил в Бреслау в должности заместителя командира артиллерийского дивизиона.

В 1948 году окончил филологический факультет Московского государственного университета, в 1952 году – аспирантуру, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Трилогия А. Н. Толстого "Хождение по мукам"».

В 1952–1954 годах работал директором Сценарной студии Министерства кинематографии СССР, с 1953 года Министерства культуры СССР.

С ноября 1954 по июнь 1967 года был секретарем партийного бюро, преподавателем Литературного института имени А.М. Горького.

В 1982 году опубликовал роман «Опаленные версты», посвященный защитникам Москвы.

Награды 
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Орден Отечественной войны I степени

Библиография 
 Трилогия А. Н. Толстого «Хождение по мукам» : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Акад. наук СССР. — Москва : [б. и.], 1952. — 21 с.
 Владыка мира : Тема труда в современной советской прозе. — Москва : Сов. Россия, 1965. — 173 с. 
 Революция и родина в творчестве А. Н. Толстого. — Москва : Московский рабочий, 1968. — 296 с. 
 Толстой А. Н. Петр Первый : Роман / [Авт. вступ. статьи и коммент. канд. филол. наук А. П. Налдеев] ; [Ил.: П. Бунин]. — [Переизд.]. — [Москва] : [Моск. рабочий], [1972]. — 736 с. 
 Алексей Толстой. — Москва : Просвещение, 1974. — 255 с.  
 Алексей Толстой : страницы творчества. — Москва : Советская Россия, 1974. — 176 с. 
 Опаленные версты : Роман. — М. : Современник, 1982. — 253 с.

Примечания 

Родившиеся в 1917 году
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Награждённые медалью «За оборону Москвы»
Награждённые медалью «За оборону Кавказа»
Учёные по алфавиту
Кандидаты филологических наук
Литературоведы по алфавиту
Литературоведы СССР
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Члены КПСС
Писатели-соцреалисты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Кинематограф СССР
Менеджеры культуры СССР